Памятник юным героям (Памятник Боре Гайдаю, Ване Сацкому и Толе Буценко) — памятник пионерам Великой Отечественной войны в городе Лубны, Украина.

История 
Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские войска захватили в сентябре 1941 года город Лубны. Патриоты города и родины оказывали им героический отпор. Так навечно бессмертными остались имена юных пионеров — Бориса Гайдая, Ивана Сацкого и Анатолия Буценко. Работая в местном железнодорожном депо, они 27 января 1943 года направили исправный немецкий паровоз в ненаведённый поворотный круг, и паровоз упал в яму. В результате двенадцать отремонтированных паровозов не вышли на пути, а десять других, требовавших ремонта, остались перед поломанным поворотным кругом. Лубенское депо на длительное время вышло из строя. Оккупанты схватили пионеров и после жестоких пыток казнили.

Описание 
Монумент установлен в 1959 году городском парке имени Донченко. Скульптор — Е. Е. Горбань, архитектор — С. К. Килессо.

Представляет собой постамент из серного гранита с тремя бронзовыми фигурами юных героев (высота 2 метра, ширина  на бронзовом основании общей высотой  установленный у цельной гранитной глыбы. На лицевой части постамента высечены слова: «Юним героям Борi Гайдаю, Ванi Сацькому, Толi Буценко, якi загинули в боротьбi з фашистскими загарбниками.» На боковой его части постамента написано: «Вiчна слава героям, що полегли в боях за честь i незалежнiсть нашої Батькiвщини».

Память 
 В СССР трём пионерам-героям была посвящена открытка из серии «Советские пионеры-герои» (на украинском языке), выполненной украинским художником Ефимом Кудей (; Киев, 1985 год).
 Также в 1988 году их честь был выпущен конверт почты СССР.

Примечания

Ссылки 
 Памятник юным героям Б. Гайдаю, И. Сацкому и А. Буценко (Лубны) 
 Памятники пионерам-героям Великой Отечественной войны 

Памятники Полтавской области
Лубны
Здания и сооружения, построенные в 1959 году на Украине
Скульптуры 1959 года
1950-е годы в Полтавской области
Памятники детям